1-й Корниловский ударный полк
 2-й Корниловский ударный полк
 3-й Корниловский ударный полк